Toponímia:
 Selma (Aiguamúrcia), antic poble del municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp).
 Selma (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Selma (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrmnia
 Selma (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina de Nord
 Selma (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Selma (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Selma (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Biografies:
 Patty i Selma Bouvier, personatge de la sèrie de dibuixos animats Els Simpson.
 Selma Lagerlöf (Mårbacka, Suècia, 1858 - 1940), escriptora sueca guardonada amb el Premi Nobel.
 Miquel Selma (? - Barcelona, 1667), compositor i mestre de capella.
 Jaume Padrós i Selma (Barcelona, 1959), metge i polític català
 Miscel·lània: Selma (pel·lícula), dirigida el 2014 per Ava DuVernay